Die Open Castilla y León – Villa de El Espinar 2015 waren ein Tennisturnier, das vom 3. bis 9. August 2015 in Segovia stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 109 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 105 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 108 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in Segovia